Hase-dera (auch Hasedera) ist der Name mehrerer buddhistischer Tempel in Japan:
 in Sakurai: Hase-dera (Sakurai),
 in Atsugi: Hase-dera (Atsugi),
 in Kamakura: Hase-dera (Kamakura) und
 in Nagano: Hase-dera (Nagano).